

Toponymes
Kotzebue, ville de l'Alaska.
Le golfe de Kotzebue, golfe de la mer des Tchouktches, dans l'océan Arctique.

Patronymes
Famille von Kotzebue
August von Kotzebue (1761–1819), dramaturge allemand.
Otto von Kotzebue (1787-1846), navigateur balte.
Ludwig Kotzebue, karatéka néerlandais.